Presidente Prudente, município do estado de São Paulo
 Pudêncio, santo cristão também chamado Prudente
 Grêmio Desportivo Prudente, extinto clube esportivo, atual Grêmio Barueri
 Presidente Prudente Futebol Clube, agremiação esportiva